Mesocyclops tenuis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae,. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1910 roku na podstawie prac naukowych amerykańskiego zoologa Charlesa Dwighta Marsha. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy 

Mesocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1910 roku